Béres András (1924–2007) labdarúgó
 Béres András (1928–1993) néprajzkutató, levéltáros
 Béres András (1942) színházesztéta, egyetemi tanár a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
 Béres András (1959–2020) tájfutó, mezei futó